Khalid Mahmood ist der Name folgender Personen:

* Khalid Mahmood (Hockeyspieler, 1941) (Hussain Khalid Mahmood; * 1941), pakistanischer Hockeyspieler 
 Khalid Mahmood (Diplomat) (1945–2014), pakistanischer Diplomat 
 Khalid Mahmood (Politiker, 1959) (* 1959), pakistanisch-norwegischer Politiker (Arbeiderpartiet) 
 Khalid Mahmood (Politiker, 1961) (* 1961), britischer Politiker (Labour Party) 
 Khalid Mahmood (Hockeyspieler, 1969) (* 1969), pakistanischer Hockeyspieler